Jméno a příjmení Garrett [gaerit] nosí více různých osobností:

 Almeida Garrett (1799–1854), portugalský spisovatel, politik a národní buditel.
 David Garrett, vlastním jménem David Bongartz (* 1980), americko-německý houslista
 Denise Eileen Garrett, provdaná Dee Dee Bridgewater, americká zpěvačka a herečka
 Kenny Garrett, americký altsaxofonista a flétnista
 Michael Garrett, rozcestník
 Pat Garrett (1850–1908), americký šerif
 Peter Garrett, australský zpěvák
 Robert Garrett, americký atlet
 Snuff Garrett, americký hudební producent

jiné významy
 Adamov-Garrett – typ parního automobilu z 20. let 20. století

Anglická příjmení